Бурминка () — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 52 км по правому берегу реки Тюй. Длина реки составляет 33 км.

В 11 км от устья по левому берегу впадает река Аскинка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100022876.

Примечания 

Притоки Тюя
Реки Аскинского района